Franz Schillinger ist der Name folgender Personen:

* Franz Schillinger (Mediziner) (1812–1892), österreichischer Mediziner 
Franz Schillinger (Biologe) (1874–1943), deutsch-österreich-ungarisch-russisch-sowjetischer Biologe und Umweltschützer
 Franz Schillinger (Komponist) (1964–2005), deutscher Komponist und Gitarrist